Купата на носителите на купи 1976/77 е 17-ото издание на турнира за европейски носители на национални купи по футбол. В него участват 33 клуба от 32 страни, сред които настоящият носител на трофея Андерлехт, 25 актуални носители на национални купи и 7 загубили финалиста (Арис Боневоа, Рода Керкраде, Сервет, Лирсе, ЦСУ Галац, Хартс и МТК-ВМ Будапеща).

Финалът се играе на 11 май 1977 г. на Олимпийския стадион в Амстердам.

Предварителен кръг 
Първата среща се състои на 4 август, а реваншът е на 11 август 1976 г.

Първи кръг 
Първите срещи се състоят от 14 до 16 септември, а реваншите са на 29 септември 1976 г.

1 Реваншът се играе в Рейкявик.
2 Първата среща се играе в Белфаст.

Втори кръг 
Първите срещи се състоят на 20 октомври, а реваншите са на 3 и 4 ноември 1976 г.

3 Първата среща се играе в Белфаст.

Четвъртфинал 
Първите срещи се състоят на 2 март, а реваншите са на 16 март 1977 г.

Полуфинал 
Първите срещи се състоят на 6 април, а реваншите са на 20 април 1977 г.

Финал

Вижте също 
 Купа на европейските шампиони 1976/77
 Купа на УЕФА 1976/77

Външни препратки 
 Официална страница на УЕФА за КНК 1976/77 

Купа на носителите на купи